Кисть:
 Кисть — инструмент для покраски и живописи.
 Кисть — часть верхней (или передней) конечности.
 Кисть — тип соцветия.
 Кисть — инструмент в графических редакторах.
 Кисть — один из декоративных аксессуаров знамени или аксельбанта.

Реки
 Кисть — река в Костромской области России, приток Виги.
 Кисть — река в Тверской области, приток Кашинки.
 Кисть — река во Владимирской и Ярославской областях, приток Шахи.

См. также 
 Касть